Ferraris bezeichnet:
 eine Gemeinde in der italienischen Provinz Vercelli, siehe Livorno Ferraris
 eine Bauform des Läufers von Asynchronmotoren, siehe Ferrarisläufer
 einen Stromzähler, siehe Ferraris-Zähler 
 einen Beschleunigungssensor, siehe Ferraris-Sensor 
 ein Fußballstadion in der italienischen Stadt Genua, siehe Stadio Luigi Ferraris

Ferraris ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Johann von Ferraris (1726–1814), österreichischer Feldmarschall (1808), Kartograph der Österreichischen Niederlande und Freimaurer.
 Alfredo Ferraris (* 1890; † unbekannt), italienischer Fußballspieler
 Amalia Ferraris (1830–1904), italienische Tänzerin
 Arthur Ferraris (1856–1946), österreichischer Maler
 Attilio Ferraris (Ferraris IV; 1904–1947), italienischer Fußballspieler
 Emanuel Zichy-Ferraris (1808–1877), ungarischer Magnat, Abgeordneter im Ungarischen Reichstag und Großgrundbesitzer
 Galileo Ferraris (1847–1897), italienischer Ingenieur und Physiker
 Gianluca Ferraris (1976–2022), italienischer Schriftsteller, Kolumnist und Medienwissenschaftler
 Giuliano Ferraris (1935–2016), italienischer Eishockeytorwart
 Joseph Johann von Ferraris (1726–1814), österreichischer Feldmarschall französischer Herkunft

 Mario Ferraris (Ferraris I; 1912–1991), italienischer Fußballspieler
 Maurizio Ferraris (* 1956), italienischer Philosoph
 Pietro Ferraris (Ferraris II; 1912–1991), italienischer Fußballspieler
 Pio Ferraris (1899–1957), italienischer Fußballspieler
 Roberto Ferraris (* 1952), italienischer Sportschütze
 Zoë Ferraris (* 1970), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Ferrari
 Ferrari (Familienname)
 Ferrari (Begriffsklärung)
 Ferraro